Котріка́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Давид Муджирі (молодший) (* 1978) — грузинський футболіст. Син Давида Муджирі.
 Давид Муджирі (* 1956) — грузинський радянський футболіст.

Грузинські прізвища